El término Baião puede referirse a los siguientes artículos:

 Baião (Brasil), municipio en el estado de Pará, Brasil. 
 Baião (música), ritmo musical del noreste de Brasil. 
 Baião (Portugal), municipio en el Distrito de Porto, Portugal. 
 Baião-de-dois, platillo culinario del norte de Brasil.